51-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 89 километров состоялась 23 сентября 1984 года. Победу, пятый раз в карьере, одержал французский велогонщик Бернар Ино.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1984 на FirstCycling
 
 
  

1984 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1984 году
Сентябрь 1984 года